Mardraum – Beyond the Within е пети студиен албум на норвежката блек метъл група Enslaved. Издаден е на 3 октомври 2000 г. от Osmose Productions.

Състав 
 Грутле Кялсон – вокали, бас, електроника
 Ивар Бьорнсон – китара, клавири, синтезатор
 Рой Кронхейм – китара
 Пер Хусебьо – барабани

Песни

Източници 

Албуми на Инслейв
Музикални албуми от 2000 година